{{taxobox
| name = Harpalodema
| regnum = Животные
| image file = 
| image descr = '| phylum = Членистоногие
| classis = Насекомые
| ordo = Жесткокрылые
| subordo = Adephaga
| familia = Жужелицы
| subfamilia = Харпалины
| genus = Тускляки
| subgenus = Harpalodema| latin = 
| section name = Подроды
| section text = 
| wikispecies = 
| itis =  
| ncbi = 
}}Harpalodema' — подрод жуков-тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин (Harpalinae).

 Виды 
Подрод насчитывает 13 видов:
 Amara ahngeriana Tschitscherin, 1903
 Amara bradytoides (Reitter, 1889)
 Amara eremicola Kryshanowskij, 1962
 Amara fausti (Reitter, 1888)
 Amara isfahanensis Hieke, 1993
 Amara kuenlunensis (Bates, 1878)
 Amara lutescens (Reitter, 1888)
 Amara magniceps Hieke, 1993
 Amara maindroni Bedel, 1907
 Amara potanini Tschitscherin, 1894
 Amara songarica Putzeys, 1866
 Amara turcmenica Tschitschérine, 1894
 Amara vlasovi Kryshanowskij, 1962

 Ссылки 
 BioLib Taxon profile — subgenus Harpalodema'' Reitter, 1888

Харпалины